Metropolitano – album di Alberto Camerini del 1998
 Metropolitano – stazione della metropolitana di Madrid denominata dal 2018 Vicente Aleixandre